Campionato Nazionale Dilettanti 1995-1996 – edizione del torneo di calcio
 Campionato Nazionale Dilettanti 1995-1996 – gironi A-B-C del torneo di calcio
 Campionato Nazionale Dilettanti 1995-1996 – gironi A-B-C del torneo di calcio
 Campionato Nazionale Dilettanti 1995-1996 – gironi G-H-I del torneo di calcio